Mirror Mirror bezeichnet:

 Mirror Mirror (10cc-Album)
 Mirror Mirror (Ghinzu-Album)
 Mirror Mirror (Dardanelles-Album)
 Mirror Mirror (Kelly-Price-Album)
 Mirror Mirror (Blind-Guardian-Lied)
 Mirror Mirror (Diana-Ross-Lied)
 Mirror, Mirror (Diamond-Rio-Lied)
 Mirror Mirror (M2M-Lied)
 Mirror Mirror (Helloween-Lied)
 Mirror Mirror (4minute-Lied)
 Mirror Mirror (Pinkerton’s-Colours-Lied)
 Mirror Mirror (The-Osmonds-Lied)
 Mirror Mirror (Karma-Lied)
 Mirror Mirror (LL-Cool-J-Lied)
 Mirror Mirror (Candlemass-Lied)

 Mirror Mirror, den Originaltitel zum Film Spieglein Spieglein – Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen
 Mirror Mirror, Originaltitel von Ein Parallel-Universum
Mirror, Mirror (Fernsehserie), australisch-neuseeländische Fernsehserie